Unalaska steht für:

 Unalaska, inkorporierte Siedlung auf Unalaska Island in Alaska
 Unalaska Island, Insel der Aleuten in Alaska
 Unalaska Bay, Bucht im Nordosten von Unalaska Island
 Unalaska Lake See auf Unalaska Island
 Unalaska (Roman), Roman von Cindy Dyson